Old Stone Arch Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Old Stone Arch Bridge (Illinois), ID-Nr. 78001117
 Old Stone Arch Bridge (New Jersey), ID-Nr. 08000550
 Old Stone Arch Bridge (Pennsylvania), ID-Nr. 09000096